Кубок Колумбії з футболу 2021 — 21-й розіграш кубкового футбольного турніру у Колумбії. Титул володаря кубка вп'яте здобув Атлетіко Насьйональ.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/17 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/18 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/17 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/18 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/19 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12/18 березня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|18/25 березня 2021

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|14/22 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|15/21 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|15/22 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|16/23 квітня 2021

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 липня/4 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 липня/5 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 липня/6 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 липня/5 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|30 липня/6 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/19 серпня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 серпня/1 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 серпня/2 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 серпня/3 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 серпня/2 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|27 серпня/3 вересня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/16 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/17 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/17 вересня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/21 жовтня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|7/22 жовтня 2021

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/25 листопада 2021

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Колумбії на soccerway 

2021
Колумбія
2021 у колумбійському спорті